Gubeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Gubeng, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Gubeng, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar